Le patronyme néerlandais Vermeiren provient d'un endroit où se trouve une étendue d'eau stagnante (dialectal, du nl:meer : lac).

Le ver- est une contraction de van et der.

Le mot meiren peut être décliné au singulier : meir.

voir aussi la variante Vermeeren et ses dérivés.

 Didier Vermeiren (1951- ) est un sculpteur et photographe belge.
 Francis Vermeiren (1936- ) est un homme politique belge flamand.
 Goedele Vermeiren (1962- ) est une femme politique belge flamande.
 Kathleen Vermeiren (1978-) est une coureuse cycliste belge.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand